Бенешау () — німецька власна назва

 Бенешау — сучасний Бенешов, Чехія.
 Бенешау — сучасний Дольний Бенешов, Чехія.
 Бенешау — сучасні Бенешовиці, Чехія.
 Бенешау — сучасні Бенешов-у-Босковіц, Чехія.
 Бенешау — сучасний Бенюш, Словаччина.